ingovány, mocsár
Ingovány, 1938-as francia–olasz film
 Ingovány (Král Šumavy) (1959) csehszlovák film
Ingovány, 2001-es argentin–spanyol–francia film